Berhampore kan syfta på följande platser:

Indien 

 Brahmapur, ort, Odisha, Ganjām, 
 Baharampur, ort, Västbengalen, Murshidabad, 

Robotskapade Indienförgreningar